VStG steht für:
 Vermögensteuergesetz, das deutsche Bundesgesetz über die Vermögensteuer
 Verrechnungssteuergesetz, das schweizerische Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer
 Verwaltungsstrafgesetz 1991, ein österreichisches Bundesgesetz, das das Verwaltungsstrafverfahren regelt

VStG